

Anno 
 1911 – (MCMXI in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1911 a.C.

Matematica 
 1911 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1911 Schubart – asteroide della fascia principale del sistema solare

Altro 
 1911 –  film del 2011 diretto da Jackie Chan